Haltunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haltunsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Haltunsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar